Sędki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Sędki, un village de la voïvodie de Łódź
 Sędki, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie

Homonymie de toponyme